Ukhrul (district), een district van de Indiase staat Manipur
 Ukhrul (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Ukhrul